Эмбурга () — название населённых пунктов в Латвии:
 Эмбурга — село в Салгальской волости Озолниекского края.
 Эмбурга — село в Циецерской волости Броценского края.